Список крупнейших химических компаний мира включает ведущие компании, занимающиеся производством химической и нефтехимической продукции.

Крупнейшей химической компанией мира по итогам 2021 года с большим отрывом стал китайский холдинг Sinochem Holdings, созданный в марте 2021 года слиянием государственных компаний Sinochem Group и ChemChina. На втором месте оказался немецкий концерн BASF, в период с 1988 по 2020 год 23 раза возглавлявший список крупнейших компаний отрасли по версии Американского химического общества. Третье место заняло нефтехимической подразделение китайской нефтегазовой компании Sinopec. Британская компания Ineos, с момента своего создания в 1998 году купившая десятки химических предприятий по всему миру, заняла четвёртое место. На пятом место тайваньская нефтехимическая группа Formosa.

Список крупнейших химических компаний

Методология 
Сортировка производилась по размеру выручки, также указаны чистая прибыль, активы, собственный капитал, рыночная капитализация (общая стоимость всех выпущенных акций), число сотрудников, расположение штаб-квартиры. При составлении списка бралась вся выручка компаний, включая виды деятельности, не связанные с химическим производством, поэтому распределение мест несколько условное. В случае равной выручки в качестве дополнительного показателя брался размер активов.

Для тех компаний, которые ведут отчётность не в американских долларах, значения переведены по официальному курсу на конец отчетного периода (2021 год): 1 доллар США равен 0,74 фунтов стерлингов, 0,88 евро, 0,91 швейцарских франков, 1,35 канадских долларов, 3,75 саудовских риялов, 4,80 бразильских реалов, 6,37 китайских юаней, 7,8 гонконгских долларов, 15,4 южноафриканских рэндов, 27,8 новых тайваньских долларов, 33,2 тайских батов, 74 российских рубля, 76 индийских рупий, 115 японских иен, 120 алжирских динаров, 1185 южнокорейских вон. Рыночная капитализация указана на май 2022 года, другие показатели — на конец финансового года, для большинства это 31 декабря 2021 года, для японских и индийских компаний — 31 марта 2022 года; для некоторых компании данные на конец 2020 года. В качестве источников данных использовались годовые отчёты компаний, информация с сайта Reuters и других открытых интернет-ресурсов.

См. также 
 Список крупнейших нефтегазовых компаний мира
 Список крупнейших страховых компаний мира
 Список крупнейших банков мира
 Список крупнейших фармацевтических компаний мира

Примечания

Ссылки 
 Global Top 50 | American Chemical Society
 Chemicals 25 2022 | Brand Finance
 Largest chemical companies by market cap
 Top chemical companies 2021 | Statista

Химические компании
Списки компаний